Molpadonia granulata är en sjögurkeart. Molpadonia granulata ingår i släktet Molpadonia och familjen Molpadiidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Sjögurkor
granulata